Ильнау-Эффретикон () — коммуна в Швейцарии, в кантоне Цюрих. Состоит из деревень Ильнау, Эффретикон, Оттикон и Бизикон.

Входит в состав округа Пфеффикон. Население составляет 15 265 человек (на 31 декабря 2007 года). Официальный код — 0174.

Состав коммуны 
 Оттикон-Кемпталь

Ссылки 
 Официальная страница

Города кантона Цюрих
Коммуны кантона Цюрих